El distrito de Péronne es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el departamento de Somme, de la región de Picardía (en francés Picardie). Cuenta con 8 cantones y 169 comunas.

División territorial

Cantones 
Los cantones del distrito de Péronne son:
 Cantón de Albert
 Cantón de Bray-sur-Somme
 Cantón de Chaulnes
 Cantón de Combles
 Cantón de Ham
 Cantón de Nesle
 Cantón de Péronne
 Cantón de Roisel

Comunas

Véase también 
 Cantones de Somme
 Comunas de Somme

Enlaces externos 
 Péronne sobre el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia (INSEE, en francés)

Péronne